Анита Мартон (; 15 января 1989, Сегед) — венгерская толкательница ядра и метательница диска, выступает за сборную Венгрии с 2009 года. Участница летних Олимпийских игр в Лондоне, обладательница серебряной медали чемпионата мира, чемпионка Европы в помещении, призёр многих соревнований национального и международного значения.

Биография 
Анита Мартон родилась 15 января 1989 года в городе Сегед, Венгрия. Активно заниматься лёгкой атлетикой начала с раннего детства, проходила подготовку в городе Бекешчаба в местном спортивном клубе «Бекешчабаи». В молодости выступала одновременно в толкании ядра и метании диска, однако со временем сделала основной акцент на ядро.

На международном уровне дебютировала в сезоне 2005 года — выступила на юниорском чемпионате мира в Марокко, где заняла одиннадцатое место в толкании ядра и девятнадцатое место в метании диска. Год спустя на аналогичных соревнованиях в Пекине несколько улучшила свои результаты, расположилась в итоговых протоколах на двенадцатой и пятнадцатой позициях. Ещё через год на чемпионате Европы в Нидерландах была седьмой и шестой в толкании ядра и метании диска соответственно. На чемпионате мира среди юниоров 2008 года в Польше ещё ближе подошла к призовым позициям.

В 2009 году Мартон пробилась в основной состав венгерской национальной сборной и впервые выступила на взрослом чемпионате мира и на взрослом чемпионате Европы в помещении, хотя составить конкуренцию своим взрослым соперницам не смогла, не попав даже в десятку сильнейших. В следующем сезоне в толкании ядра отметилась семнадцатым местом на чемпионате мира в Дохе и одиннадцатым местом на чемпионате Европы в Барселоне. В 2011 году была пятой на европейском первенстве в помещении в Париже, двадцать второй на мировом первенстве в Южной Корее, седьмой на Универсиаде в Шэньчжэне, завоевала бронзовую медаль в метании диска на молодёжном чемпионате Европы в Чехии. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне — толкнула здесь ядро на 17,48 метра и с этим результатом заняла итоговое двадцать третье место.

После лондонской Олимпиады Анита Мартон осталась в основном составе венгерской национальной сборной и продолжила принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 2013 году в толкании ядра она представляла страну на чемпионате Европы в помещении в шведском Гётеборге, где стала двенадцатой, и на чемпионате мира в Москве, где показала двадцать второй результат. Кроме того, будучи студенткой, отправилась на Универсиаду в Казань и в той же дисциплине заняла там четвёртое место, остановившись в шаге от призовых позиций.

Первого серьёзного результата на взрослом международном уровне добилась в сезоне 2014 года, когда на чемпионате Европы в швейцарском Цюрихе получила бронзу в зачёте толкания ядра. Год спустя на европейском первенстве в помещении в Праге одолела всех своих соперниц и завоевала золотую награду, при этом на мировом первенстве в Пекине расположилась в итоговом протоколе на четвёртой строке. В 2016 году на чемпионате мира в помещении в американском Портленде выиграла в толкании ядра серебряную медаль, уступив лидерство только американке Мишель Картер.

Примечания 

Толкатели ядра Венгрии
Метатели диска Венгрии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года